YMH steht für:
 Flughafen Mary’s Harbour, Mary’s Harbour, Neufundland und Labrador, Kanada (IATA-Code)

ymh steht für:
 Mili (Sprache), eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung